

Persone

Pellegrin 
 Élise Pellegrin – sciatrice alpina maltese
 François Pellegrin – botanico francese
 Jacques Pellegrin – zoologo francese
 Luigi Pellegrin – architetto italiano
 Mattia Pellegrin – fondista italiano 
 Paolo Pellegrin – fotografo italiano
 Pierre Pellegrin – filosofo francese
 Raymond Pellegrin – attore francese
 Simon-Joseph Pellegrin – poeta, librettista e drammaturgo francese

Pellegrín 
 César Pellegrín – ex calciatore uruguaiano